Igawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kei Igawa (* 1979), japanischer Baseballspieler
 Satomi Igawa (* 1978), japanische Badmintonspielerin
 Togo Igawa (* 1946), japanischer Schauspieler
 Yūsuke Igawa (* 1982), japanischer Fußballspieler